Bulhões ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 José Leopoldo de Bulhões Jardim (1856–1928), brasilianischer Politiker
 Miguel de Bulhões e Souza (1706–1779), portugiesischer Ordensgeistlicher und römisch-katholischer Bischof von Leiria